John Davies – hockeista su ghiaccio canadese
John Davies – nuotatore australiano
John Davies – mezzofondista e dirigente sportivo neozelandese
John Davies – storico britannico
John Davies – poeta britannico
John Davies – rugbista gallese
John Davies (n. 1934) – regista televisivo britannico

John Howard Davies (1939-2011) – attore bambino e regista televisivo britannico
John Henry Davies – imprenditore britannico

John Rhys-Davies – attore e doppiatore britannico